Body Heat – drugi album niemieckiego zespołu Blue System wydany w 1988 przez Hansa Records, oznaczony w katalogu numerem 209 436 (wydanie LP). Album zawiera 10 utworów, spośród których jeden z nich jest remixem utworu Sorry Little Sarah, z albumu Walking on a Rainbow.

Lista utworów 
LP (Hansa 209 436) – 17 października 1988

Twórcy 
  Muzyka: Dieter Bohlen
  Autor tekstów: Dieter Bohlen
  Wokalista: Dieter Bohlen
  Producent: Dieter Bohlen
  Aranżacja: Dieter Bohlen
  Współproducent: Luis Rodríguez

Notowania na listach przebojów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka albumu
 Informacje o albumie

Albumy Blue System
Albumy muzyczne wydane w roku 1988